Kabasilas ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantinos Kabasilas, Erzbischof von Ohrid
 Nikolaos Kabasilas  (*um 1319/23–nach 1391), byzantinischer Theologe, Philosoph und Mystiker
 Nilus Kabasilas (um 1298–um 1363), griechischer Bischof